Влох, Волах, Волох — украинская фамилия. Известные носители:
 Волох, Анатолий Александрович (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Волох, Емельян Иванович (1886—1937) — украинский военачальник (атаман Волох), участник Гражданской войны.
 Волох, Олег Антонович (род. 1942) — советский футболист; советский и белорусский тренер.
 Волох, Пётр Васильевич (1896—1943) — советский военачальник.
 Волох, Юджин (Евгений Владимирович) (род. 1968) — американский юрист, публицист и блогер.

См. также 
 Блох
 Волохов